Cadete (1815/1820-1872) – capo Apache
Cadete (1874-1960) – cantante, violinista e compositore di música popular brasileira
Cadete (Enrique López Fernández, 1994-) – calciatore spagnolo
Jorge Cadete (1968-) – calciatore portoghese
Rainer Cadete (1987-) – attore brasiliano